4 miejscowości w Polsce:
 Szymanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce
 Szymanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty
 Szymanowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Szymanowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki
 Szymanowice – przystanek kolejowy w Szymanowicach

Zobacz też 
 Szymanowice Dolne, Szymanowice Duże, Szymanowice Górne, Szymanowice Małe